Roc – miejscowość we Francji
 Roc – szczyt w Alpach Graickich we Włoszech
 Roc – samolot firmy Blackburn
 ROC, czyli Republika Chińska – angielski skrótowiec w powszechnym użytku (ang.: Republic of China)
 ROC – charakterystyka operacyjna odbiornika (ang.: Receiver Operating Characteristic Curve, ROC Curve)
 Wskaźnik zmiany ROC – wskaźnik giełdowy